Институ́т исто́рии иску́сств — название ряда научно-исследовательских учреждений в области искусствознания.

 Государственный институт истории искусств (ГИИИ) — существовал в Санкт-Петербурге—Петрограде—Ленинграде в 1912—1931 годах
 Государственный институт искусствознания (ГИИ; в 1944—1975 годах — Институт истории искусств) — организация в системе АН СССР в Москве; с 1961 года находится в ведении Министерства культуры
 Институт теории и истории изобразительных искусств (НИИ ТИИИ) — учреждение АХ СССР (РАХ), основан в Москве в 1947 году
 Российский институт истории искусств (РИИИ) — искусствоведческий НИИ в Санкт-Петербурге, образован из научно-исследовательского отдела ЛГИТМиК в 1992 году

См. также 
 Институт истории искусств Франкфуртского университета 
 НИИ теории и истории архитектуры и градостроительства